Elsberg steht für:

Geographie:
 Elsberg (Eifel) 605,0 m hoher Berg im Hohe-Acht-Bergland in der Östlichen Hocheifel (Eifel), im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Elsberg (Unteres Mittelrheingebiet)  hoher Berg auf der Linzer Terrasse im Unteren Mittelrheingebiet, im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Elsberg (Reisbach), ein Ortsteil von Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Personen:
 Louis Elsberg (1836–1885), US-amerikanischer Mediziner deutscher Abstammung
 Marc Elsberg (* 1967), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Elsberg-Syndrom
 Elsbergen